Госуда́рственный Сове́т Респу́блики Татарста́н () — парламент Республики Татарстан, является постоянно действующим высшим представительным, законодательным органом государственной власти Республики Татарстан. Государственный Совет Республики Татарстан избирается сроком на пять лет. Государственный Совет Республики Татарстан состоит из 100 депутатов. Депутатом Государственного Совета Республики Татарстан может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года. Возглавляется Председателем Государственного Совета Республики Татарстан.

IV созыв Государственного Совета РТ (2009—2014 гг.) избирался по одномандатным округам (50 человек) и партийным спискам (50 человек). Барьер для партийных списков выборов 2009 года был повышен до 7 % вслед за аналогичными изменениями в федеральном избирательном законодательстве.

Функции 
К ведению парламента относится принятие и внесение изменений в Конституцию Республики Татарстан, законодательное регулирование по предметам ведения Республики Татарстан и предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов в пределах полномочий Республики Татарстан, установление административно-территориального устройства Республики Татарстан и порядка его изменения, установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов власти и управления, утверждение государственного бюджета и другие.

Парламент, согласовывает кандидатуры Премьер-министра Республики Татарстан, избирает мировых судей Республики Татарстан, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.

В соответствии со статьей 82 Конституции Республики Татарстан Председатель Государственного Совета Республики Татарстан возглавляет Государственный Совет и председательствует на его заседаниях, организует работу Государственного Совета, представляет Государственный Совет в отношениях с другими органами государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления, федеральными органами государственной власти, парламентами других государств, общественными объединениями, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией, законами Республики Татарстан и Регламентом Государственного Совета Республики Татарстан.

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан 
В соответствии с Регламентом, Президиум Государственного Совета созывает сессии и пленарные заседания Государственного Совета и организует подготовку его заседаний, готовит проекты повестки дня сессий Государственного Совета, координирует деятельность постоянных и других комиссий, Комитета парламентского контроля Государственного Совета, оказывает содействие народным депутатам Республики Татарстан в осуществлении ими своих полномочий и обеспечивает их необходимой информацией, организует подготовку и проведение народных голосований (референдумов), а также народных обсуждений проектов законов Республики Татарстан и других наиболее важных вопросов государственной жизни, публикует законы Республики Татарстан и другие акты, принятые Государственным Советом и его Президиумом, решает другие вопросы организации работы Государственного Совета.

Председателем Государственного Совета РТ V созыва является Фарид Хайруллович Мухаметшин.

Общественная палата РТ 
На основании закона республики Татарстан «Об общественной палате Республики Татарстан» от 27 апреля 2017 года № 24-ЗРТ, общественная палата формируется на 3 года, в количестве 60 членов. Общественная палата формируется пропорционально, одна треть утверждается Президентом РТ и Государственным советом, другая часть избирается от общественных организаций.

Фракции

6 созыв 
Состав (6-го созыва) 2019—2024 годах

Известные депутаты Госсовета РТ 
 Мухаметшин, Фарид Хайруллович
 Ларионова, Татьяна Петровна
 Валеев, Разиль Исмагилович
 Кантюков, Рафкат Абдулхаевич
 Лигай, Вадим Александрович
 Маганов, Наиль Ульфатович
 Миргалимов, Хафиз Гаязович
 Самаренкин, Дмитрий Анатольевич
 Шарафиев, Эдуард Сулейманович

Техническое оснащение 
В конце 2010 года депутатам Госсовета в рамках проекта «Электронный парламент» были предоставлены для работы электронные планшеты iPad, обладающие рядом дополнительных функций, сертификат на каждую из которых был получен у разработчиков — американской компании Apple.

Примечания

Ссылки 
 Государственный Совет РТ на официальном портале РТ
 Общественная палата РТ

Государственное устройство Татарстана
Татарстан